Hille, une île norvégienne située dans le comté d'Agder ;
 Hille, une île du comté de Hordaland en Norvège appartenant à Kvinnherad ;
 Hille, une commune de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne.